Вне времени:
 «Вне времени» () — американская драма 1996 года, реж. Крис Харт.
 «Вне времени» () — канадский фильм в жанре фэнтези 2000 года, реж. Эрнест Томпсон.
 «Вне времени» () — американский боевик 2003 года, реж. Карл Франклин.
 «Вне времени» () — швейцарский документальный фильм 2006 года, реж. Жанна Берту.
 «Вне времени» () — австрийский документальный фильм 2007 года, реж. Харольд Фридл.
 «Вне времени» () — южнокорейский короткометражный боевик 2009 года, реж. Рю Сын Ван.
 «Вне времени» () — британский короткометражный фильм 2012 года, реж. Джош Аппиньянези.
 «Вне времени» () — приключенческий боевик 2015 года, реж. Ролан Жоффе.
 «Вне времени» () — британский фантастический триллер 2016 года, реж. Майкл Г. Бартлетт.
 «Вне времени» — российский документальный телесериал 2009 года, реж. Сергей Ястржембский.
 «Вне времени» () — американский телесериал 2016 года, реж. Нил Маршалл.
 «Вне времени» () — рассказ американского писателя Г. Ф. Лавкрафта, написанный в 1933 году в сотрудничестве с Хейзел Хелд.
 «Вне времени» — альбом латвийского рэп-исполнителя Johnyboy.